Casar est un mot qui peut signifier « hameau » en espagnol. Ce terme fait partie du nom de plusieurs villes et communes d'Espagne, du Portugal et d'Amérique ; c'est aussi un nom de famille. Casar signifie également en espagnol « marier ».

Toponyme

Espagne 
 Casar de Cáceres, ville de la province de Cáceres
 Casar de Palomero, ville de la  province de Cáceres

 El Casar, commune d'Espagne de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche
 El Casar de Escalona, commune d'Espagne de la province de Tolède dans la communauté autonome de Castille-La Manche

États-Unis 
 Casar, ville située dans le comté de Cleveland dans l'État de Caroline du Nord

Patronyme 

 Amira Casar (1971-), actrice française
 Sandy Casar (1979-), coureur cycliste français

Autre 
 Torta del Casar, fromage espagnol de lait de brebis originaire de Casar de Cáceres, en Estrémadure
 Casar, abréviation botanique standard de Giovanni Casaretto

Voir aussi 
 Quasar
Patronyme hispanique